Радівілов Ігор Віталійович (19 жовтня 1992 року, Маріуполь, Україна) — український гімнаст.
 Радівілов Роман Юрійович (1984—2016) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 The Radivilov — стрибок, названий на честь українського гімнаста І. В. Радівілова

Див. також 
 Радивилів (значення)

Примітки